Planica 1987 je bilo dvodnevno tekmovanje za svetovni pokal na Velikanki bratov Gorišek K185, sploh prvič na tej napravi, od 14. do 15. marca 1987. V treh dneh se je pod letalnico zbralo skupaj preko 100,000 ljudi.

Spored

Vsi poleti preko 190 metrov 
Po vrstnem redu:
192 metrov – 13. marec – Andreas Felder (neveljavni svetovni rekord z dotikom, 2. serija, uradni trening)
194 metrov – 14. marec – Piotr Fijas (svetovni rekord, 3. serija, po tem razveljavljena in ponovljena)
191 metrov – 14. marec – Andreas Felder (v ponovljeni 3. seriji)
190 metrov – 15. marec – Ole Gunnar Fidjestøl (2. serija)
193 metrov – 15. marec – Vegard Opaas (3. serija, po tem razveljavljena, tekma pa končana)

Pravilo 191 
Pravilo 191, ki ni dovoljevalo točkovanja poletov daljših od 191 metrov je premierno implementiral ustanovitelj svetovnega pokala in delegat Torbjørn Yggeseth. Svetovni rekord Fijasa 194 metrov je bil uradno priznan šele na letnem kongresu FIS v Riu leta 1994.

Svetovni pokal
Na sporedu sta bili dve posamični tekmi v poletih na Velikanki bratov Gorišek K185. Po takratnih pravilih sta šteli dve najboljši od treh serij ali najboljša od dveh serij če je tretja slučajno odpadla.

11. in 12. marca 1987 so predskakalci že preizkušali letalnico, medtem ko so tekmovalci trenirali na sosednji Bloudkovi velikanki K130, saj je bilo treba letalnico še dodatno utrditi.

13. marca 1987 je bil od 10:00 dopoldan na sporedu uradni trening, z 18 jugoslovani na startu. Zbralo se je 10,000 ljudi. Andreas Felder je v drugi seriji podrsal pri dolžini svetovnega rekorda pri 192 metrih, Fijas pa je pristal pri 189 metrih.

Uradni trening
Nepopolno — 10,000 ljudi — 13. marec 1987

 Neveljaven svetovni rekord! Dotik. Padec!

14. marca 1987 je prva tekma za svetovni pokal na kateri se je zbralo 40,000 ljudi, potekala povsem normalno, vse do zadnje tretje serije ko so se stvari zakomplicirale. Takrat je Piotr Fijas pristal pri dolžini svetovnega rekorda 194 metrov. Takoj za tem je žirija serijo razveljavila, znižala zaletišče in ponovila tretjo serijo v kateri je glavni favorit Andreas Felder pristal pri 191 metrih in tekmo  tudi zmagal. V končni rezultat sta šteli dve najboljši od treh serij.

15. marca 1987 je bila na sporedu še druga tekma, zbralo se je 50,000 gledalcev. V tretji seriji je Vegard Opaas poletel 193 metrov, žirija pa je serijo takoj za tem razveljavila in končala tekmo. Opaas je besen kot ris rojaku in tehničnemu delegatu tekme Torbjørn Yggesethu zabrusil nekaj krepkih, saj ga je z razveljavitvijo oropal gotove zmage in s tem lažjega boja z Vettorijem za skupno zmago v svetovnem pokalu, kjer je šlo na tesno. V končni rezultat je tako štela samo ena serija, boljša od prvih dveh.

Prva tekma
SP #185 — Uradni rezultati — 40,000 ljudi — 14. marec 1987

Po Fijasovih 194 m je bila 3. serija razveljavljena in ponovljena.</small>

Druga tekma
SP #186 — Uradni rezultati — 50,000 ljudi — 15. marec 1987

Po Opaasovih 193 m je bila 3. serija razveljavljena in tekma končana.

Svetovni rekordi
Najdaljši polet z obstankom v paralelni tehniki vseh časov.

 Neveljaven! Dotik pri dolžini svetovnega rekorda.

Sklici in opombe

Svetovni pokali v smučarskih skokih
Planica
1987 v športu